El término semillero simple puede referirse a:

 El nombre común de la especie de ave Sporophila simplex, de acuerdo a la Sociedad Española de Ornitología.

 El nombre común de la especie de ave Catamenia inornata en Perú.